Walter Treu ist der Name folgender Personen:

* Walter Treu, Pseudonym von Heinrich Thiele (Schriftsteller) (1849–1922), deutscher Schriftsteller
 Walter Treu (Tennisspieler) (* 1972), österreichischer Tennisspieler